Стана може да се отнася за:
 женско име разпространено предимно в България и на Балканите;
 Стана – православен манастир в Гърция;
 Стана – име на няколко села и реки в Румъния.